Clearfield kan syfta på:

Clearfield, Iowa – USA
Clearfield, Pennsylvania – USA
Clearfield, Utah – USA
Clearfield, Wisconsin – USA